Existen dos localidades denominadas con el topónimo vasco Getaria:

Guetaria (en castellano):Un municipio de la provincia vasca de Guipúzcoa (España).
Guéthary (en francés):Una localidad y comuna situada en el territorio histórico vascofrancés de Labort (Francia).